Røine ist der Name von

 Anders Erik Røine (* 1971), norwegischer Volksmusiker und Komponist
 Anna Kristine Jahr Røine (* 1949), norwegische Politikerin, Abgeordnete und Staatssekretärin
 Eva Røine (* 1928), norwegische Psychologin und ehemalige Schönheitskönigin